— железнодорожная станция, принадлежащая Keio Corporation и расположенная в городе Футю.

Планировка станции 
Две боковых платформы.

Близлежащие станции